Чон У Ён (; родился 14 декабря 1989 года, Ульсан, Южная Корея) — южнокорейский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» и национальной сборной Республики Корея.

Карьера

Клубная 
Воспитанник университета Кён Хи. Первым профессиональным клубом Чон У Ёна стал японский «Киото Санга», выступавший во втором дивизионе. Полузащитник дебютировал в команде 5 марта 2011 года в матче против «Мито Холлихок», заменив на 65-й минуте встречи Тайсуке Накамуру. В матче против «Гифу», сыгранном 3 июля 2011 года южнокорейский полузащитник забил первый гол в своей клубной карьере.

В январе 2013 года Чон У Ён перешёл на правах аренды в клуб Джей-лиги «Джубило Ивата». 2 марта 2013 года защитник впервые сыграл за новый клуб (в матче против «Нагои Грампус») и отдал голевой пас на Хироки Ямаду
.

В январе 2014 года Чон перешёл в клуб «Виссел Кобе», за который выступал два сезона. В январе 2016 года он перешёл в китайский клуб «Чунцин Лифань», с которым заключил контракт до конца 2018 года.

В сборной 
Чон У Ён в составе олимпийской сборной Южной Кореи участвовал в олимпийском футбольном турнире 2012, где сыграл 1 матч (полуфинал против Бразилии) и завоевал вместе с командой бронзовые медали.

Статистика 
 Клубная

Достижения 
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Игроки ФК «Аль-Садд»